VIPeR (Versatile, Intelligent, Portable Robot — «универсальный, разумный, портативный робот») — робот-разведчик.

Разработан компания Elbit Systems совместно с фирмой Galileo. Первые экземпляры построены в 2008 году. Гусеничный робот SUGV Early имеет высоту 23 см. Робот оснащен видеокамерой, визуальная информация и звук сразу же передается в центр управления.

Планируется в 2009 году передать образцы роботов-разведчиков военным для проведения испытаний в боевых условиях.

Ссылки 
 http://www.3dnews.ru/news/universalnii_robot_razvedchik_viper_dlya_armii_oboroni_izrailya/ 

V
Боевые роботы Израиля
Военные роботы-разведчики
Военная продукция Elbit